Столничены (, Столничень) — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 128 метров над уровнем моря на реке Чухур, в 18 км от города Единцы и 12 км от железнодорожной станции Братушаны.

На окраине Стольничен располагается парк, основанный в 1910 году, площадью 3 га. В парке произрастает 25 видов деревьев и кустарников, большей частью из других природных зон. Есть ряд уникальных для Молдовы экземпляров: тополь Симона и пихта высотой 12 м.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Столничень проживает 1504 человека (711 мужчин, 793 женщины). Зарегистрировано 536 домашних хозяйств.

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Лемстер, Моисей Шаевич (род. 1946) — еврейский поэт (идиш).

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района